

— село в Щучинському районі Гродненської області

Рожанка — село в Львівському районі Львівської області.
 Рожанка — річка в Українських Карпатах, у межах Сколівського району Львівської області.

Рожанка (Ружанка) — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства.